A 2007–2008-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 74. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes Grodzisk Wielkopolski előtt. A Widzew Łódź, Zagłębie Sosnowiec, Zagłębie Lubin és a Korona Kielce kiesett.

A bajnokság résztvevői
A következő 16 csapat indulhatott a 2007–2008-as lengyel labdarúgó-bajnokságban:
 Cracovia
 GKS Bełchatów
 Górnik Zabrze
 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 
 Korona Kielce
 Lech Poznań
 Legia Warszawa
 ŁKS Łódź
 Odra Wodzisław
 Widzew Łódź
 Wisła Kraków
 Zagłębie Lubin 
 Ruch Chorzów 
 Jagiellonia Białystok 
 Polonia Bytom 
 Zagłębie Sosnowiec

A bajnokság végeredménye

A Legia Warszawa nyerte a lengyel kupát, így indulhatott a 2008–2009-es UEFA-kupában.

Góllövőlista élmezőnye

23 gólos
  Paweł Brożek (Wisła Kraków)

16 gólos
  Adrian Sikora (Dyskobolia Grodzisk)
  Marek Zieńczuk (Wisła Kraków)

15 gólos
  Takesure Chinyama (Legia Warszawa)

12 gólos
  Hernan Rengifo (Lech Poznań)

11 gólos
  Dawid Jarka (Górnik Zabrze)

10 gólos
  Edi Andradina (Korona Kielce)
  Maciej Iwański (Zagłębie Lubin)
  Marcin Robak (Korona Kielce)
  Tomasz Zahorski (Górnik Zabrze)
  Marcin Zając (Lech Poznań)

8 gólos
  Vuk Sotirović (Jagiellonia Białystok)

7 gólos
  Wojciech Grzyb (Ruch Chorzów)
  Stefano Napoleoni (Widzew Łódź)

Külső hivatkozások
 Az Ekstraklasa hivatalos honlapja

2008
Lengyel 1